gromada Łukawica (powiat leski) (leski/bieszczadzki)
 gromada Łukawica (powiat lubaczowski)